Emporia ist:

in der antiken Geographie:
 die Mehrzahl von Emporion
 Emporia (Nordafrika), eine Gruppe phönizischer Handelsniederlassungen in Nordafrika, insbesondere an der Kleinen Syrte
 das antike Emporia in Spanien, heute Empúries

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Emporia (Florida), im Volusia County
 Emporia (Indiana), im Madison County
 Emporia (Kansas), im Lyon County
 Emporia (Virginia)
 Emporia Junction, im Lyon County, Kansas

Sonstiges:
 Emporia Telecom, ein österreichisches Telekommunikationsunternehmen
 Emporia (Gattung), eine fossile Koniferengattung
 Emporia Mine, Mine im Sierra County, New Mexico